Maraşlı ist die Bezeichnung folgender Orte in der Türkei:

 Maraşlı (Çaykara), Ortschaft im Landkreis Çaykara der Provinz Trabzon
 Maraşlı (Karaisalı), Ortschaft im Landkreis Karaisalı der Provinz Adana

Marasli ist der Familienname folgender Personen:
 Grigori Grigorjewitsch Marasli (1831–1907), russischer Bürgermeister Odessas und Mäzen